Barna Gábor (1932–1993) Hild János-emlékérmes építészmérnök, urbanista, a Magyar Urbanisztikai Társaság főtitkára
 Barna Gábor (1950) irodalmi Stephanus-díjjal kitüntetett néprajzkutató, egyetemi tanár, kutatócsoportvezető
 Barna Gábor (1985) labdarúgó-játékvezető

Jegyzetek